«Некрономико́н» (), также «Книга Мёртвых» или «Аль-Азиф» — книга-гримуар (учебник магии), придуманная американским писателем ужасов Говардом Филлипсом Лавкрафтом. Другие авторы, такие как Август Дерлет и Кларк Эштон Смит, первыми начали цитировать строки из «Некрономикона» в своих произведениях. Позже книга стала часто упоминаться в произведениях последователей «Мифов Ктулху». Сам Лавкрафт одобрял этот прием от других писателей, опирающихся на его книги в «Мифах Ктулху», полагая, что такие общие намеки создают «фон дурного правдоподобия».

Описание «Некрономикона» гласит, что книга опасна для чтения, ибо может навредить физическому и психическому здоровью читающего. Поэтому во всех библиотеках она хранится за семью замками. «Некрономикон» описывает оккультные знания, сведения о заклинаниях, колдунах, нежити, демонах и Загробной жизни. Среди прочего, в этой книге описаны магические ритуалы, Древние боги, история Земли и иные таинства.

Впервые «Некрономикон» упоминается в рассказе Лавкрафта «Пёс», а его автор «Безумный араб» Абдул Альхазред, впервые был процитирован годом ранее в рассказе «Безымянный город». Первый намёк на «Некрономикон» (или похожую книгу) появился в рассказе «Показания Рэндольфа Картера». В рассказе «Праздник» впервые приводится точная цитата из «Некрономикона», которая описывает ритуал воскрешения и вызов духа из Загробного мира. В романе «Случай Чарльза Декстера Варда» вампир научился призывать сущность умершего и воскрешать мертвецов при помощи заклинаний, описанных в «Некрономиконе». В повести «Шепчущий во тьме» фольклорист говорит о мифах в «Некрономиконе», что описывают эпохи, предшествовавшие появлению человека на Земле — циклах Йог-Сотота и Ктулху. В повести «Хребты Безумия» Некрономикон описывает расы пришельцев, которые посещали Землю миллионы лет назад.

Многие люди поверили, что это настоящая книга или существующий реальный прообраз древней книги, автором которой является Абдул Альхазред; или в то, что существует исторический прототип вымышленного автора. Этого мнения часто придерживаются сторонники теорий заговора или читатели, которые нарочно приписывают реальные источники творчеству Лавкрафта, подражая приемам самого автора. Многие продавцы книг и библиотекари получали запросы на «Некрономикон».

Пользуясь дурной славой вымышленного тома, реальные издатели напечатали много сборников под названием «Некрономикон», после смерти Лавкрафта. Серьёзно относился к «Некрономикону» известный писатель-мистик Кеннет Грант и некоторые современные журналисты. В рассказе «История Некрономикона» Лавкрафт описал псевдоисторию этой вымышленной книги, которую якобы переводили на разные языки разные авторы.

Происхождение 
Вслед за своим кумиром Эдгаром По, Лавкрафт начал ссылаться на вымышленные книги в «Мифах Ктулху», что впоследствии стало распространённой практикой среди писателей-фантастов — таких, например, как Хорхе Луис Борхес и Уильям Голдман или многочисленных последователей «Мифов Ктулху». Позже этот прием станет популярным у писателей различных жанров.

Как у Лавкрафта зародилось это название — неясно. Он говорил, что название пришло ему во сне. Некоторые критики полагают, что на Лавкрафта, в первую очередь, повлиял сборник рассказов Роберта Чемберса «Король в жёлтом», в основе которого лежит тайная и мрачная пьеса из книги. Но полагают, что Лавкрафт читал это произведение только в 1927 году. Дональд Берлесон утверждал, что идея книги была заимствована у Натаниэля Хоторна. Возможно, идея была навеяна произведением Эдгара По «Падение дома Ашеров», а также незаконченной астрономической поэмой древнеримского поэта Марка Манилия «Астрономикон». Сам Лавкрафт отмечал, что «заплесневелые спрятанные рукописи» являются одной из характерных черт готической литературы.

Лавкрафта часто спрашивали о правдоподобности «Некрономикона» и он всегда отвечал, что это полностью его изобретение. В письме Уиллису Коноверу Лавкрафт изложил типичный ответ:Теперь об «жутких запрещенных книгах» — я вынужден сказать, что большинство из них — чистый вымысел. Никогда не было ни Абдула Альхазреда, ни «Некрономикона», потому что я сам придумал эти имена. Роберт Блох придумал идею Людвига Принна и его книги «Vermis Mysteriis». В то время как «Книга Эйбона» является выдумкой Кларка Эштона Смита. Роберт Говард отвечает за Фридриха фон Юнца и его «Unaussprechlichen Kulten»… Как написанные всерьёз книги на оккультные и сверхъестественные темы — по правде говоря, они не имеют большого значения. Вот почему более интересно придумывать мифические произведения, такие как «Некрономикон» и «Книга Эйбона». Имя предполагаемого автора книги, Абдул Альхазред, усиливает беллетризацию книги, даже не являясь грамматически правильным арабским именем. «Абдул» означает «прихожанин / раб», и отдельно оно не имеет смысла, поскольку Альхазред — это не фамилия в Западном смысле, а ссылка на место рождения человека, но тогда его английский перевод начинался бы с приставки «the». Лавкрафт использовал имя Абдул Альхазред как псевдоним, который он дал себе в пятилетнем возрасте. По другой версии, так его прозвал один из посетителей их дома.

«Некрономикон» выполнен из кожи, а антроподермический переплёт был распространён в XVII—XIX веках. Вероятно, это должно подчеркивать черты черной магии. Роберт Говард в раннем рассказе «Алая цитадель» (1933) упоминает библиотеку, где хранятся книги из человеческой кожи.

Роберт Прайс в статье «Заверяющая формула в Некрономиконе» (1982) обращает внимание на сходство цитат в вымышленных книгах от вымышленных авторов: «Тайная книга Хали» Хали и «Чудеса Науки» Морристера из творчества Амброуза Бирса; и в «Некрономикон» Альхазреда из творчества Лавкрафта. Уильям Чемберс также создал пьесу «Король в жёлтом», после прочтения которой люди становятся безумными.

Название 

Лавкрафт писал о значении названия в переводе с греческого: nekros (мертвец), nomos (закон), eikon (образ, воплощение) (греч. — νεκρός (мёртвый) , νόμος (закон)). Таким образом, название означает «воплощение закона мёртвых». Более прозаичный (и, вероятно, более правильный) перевод через спряжение nemo — «Что касается мёртвых». Другой вариант звучит как «Знание мёртвых» — necros (мертвец) и gnomein (знать), учитывая вполне допустимое выпадение g.

В греческих изданиях Лавкрафта приводятся ещё примеры вариантов перевода:
 Necro-Nomicon — Книга законов Мёртвых, производное от Nomikon (Книга Закона);
 Necro-Nomo-icon — Книга Мёртвых Законов;
 Necro-Nemo-ikon — Исследование классификации мёртвых;
 Necro-Nomo-eikon — Воплощение Закона Мёртвых;
 Necro-Nemein-Ikon — Книга о Мёртвых;
 Necrό-Nomo-eikon — Закон мёртвых образов;
 Necr-Onom-icon — Книга Мёртвых Имён, производное от onoma (имя);
 Necr-onom-ikon — Книга Имён Мёртвых святых, от icon — Икона — изображение Святого.
Роберт Прайс отмечает, что это название было по-разному переведено другими писателями, как: «Книга имён мёртвых», «Книга законов мёртвых», «Книга мёртвых имён» и «Знающий законы мёртвых». С. Т. Джоши утверждает, что этимология самого Лавкрафта «почти полностью несостоятельна, а последняя её часть особенно ошибочна, поскольку -ikon — не что иное, как суффикс прилагательного среднего рода и не имеет ничего общего с eikõn (изображение)». С. Т. Джоши переводит название как «Книга, рассматривающая (или классифицирующая) мёртвых».

Вымышленная история 
В 1927 году Лавкрафт написал краткую псевдоисторию «Некрономикона», которая была опубликована в 1938 году, после его смерти, как рассказ «История Некрономикона». В ней говорится, что первоначальное название книги, придуманное Лавкрафтом, звучит как «Аль-Азиф» (Al Azif). В арабском это словосочетание означает звуки, издаваемые цикадами и другими ночными насекомыми, которые в фольклоре часто именуются беседой демонов. Лавкрафт оставил сноску на Самуэля Хенли, как автора перевода «Ватек». Хенли комментировал отрывок, который он перевел как «Те ночные насекомые, которые предвещают зло», ссылаясь на дьявольскую легенду о Вельзевуле, «Повелителе мух»; и на Псалом 90:5, который в некоторых английских Библиях 16-го века (например, Перевод Майлса Ковердейла 1535 года) описывает насекомых, как «Жуки ночи»; а более поздние переводы передают «Ужас ночи». В одном англо-арабском словаре «Азиф» (عزيف) переводится как «свист (ветра); странный звук или шум». Габриэль Уссани определил его как «жуткий звук джиннов в пустыне». Традиция «Азиф Аль-Джинн» (عزيف الجن) связана с феноменом «поющего песка». Лавкрафт часто описывает сверхъестественные природные явления, пугающие звуки, чарующие мелодии, магические артефакты, колдунов, управляющих стихией, в том числе при помощи магических книг — это классические представления из легенд о колдунах, которые широко распространены в мифологии Европы.

В «Истории Некрономикона» Альхазред назван «полусумасшедшим арабом», который жил в начале 700-х годов нашей эры и поклонялся Древним богам: Йог-Сототу и Ктулху. Он описан как выходец из города Сана в Йемене. Абдул посетил руины Вавилона, Аравийскую пустыню и знал «подземные тайны» Мемфиса. Последние годы жизни он провёл в Дамаске, где написал «Аль-Азиф», как раз перед тем, как умер внезапной и загадочной смертью в 738 году. В последующие годы, писал Лавкрафт, «Азиф» «получил значительное, хотя и тайное распространение среди философов того времени». В 950 году он был переведён на греческий язык Теодором Филетом, вымышленным христианским теологом из Константинополя. Эта версия «подтолкнула некоторых экспериментаторов к ужасным деяниям», прежде чем была сожжена в 1050 году патриархом Михаилом (реальная историческая личность).

В 1228 году Олаус Вормиус (Лавкрафт указывает дату этого издания как 1228 год, хотя настоящий датский учёный Олаус Вормиус жил с 1588 по 1624 год) выполнил перевод с греческого на латынь, а этот текст был напечатан дважды: первый раз в XV веке (очевидно, в Германии), тогда текст был старинным, английским готическим шрифтом; и второй — в XVII (в Испании). Манускрипт, как латинская, так и греческая версия, был запрещен в 1232 году папой Григорием IX. Арабский же оригинал был утрачен ещё раньше — даже раньше Вормиуса, на что указывается в написанном им введении к «Некрономикону». Перевод, сделанный Елизаветинским магом Джоном Ди, так никогда и не был напечатан и существует лишь в фрагментах, извлеченных из оригинального манускрипта. Связь между Ди и «Некрономиконом» была предложена другом Лавкрафта — Фрэнком Белнапом Лонгом.

Позднее все копии книги уничтожались во всех странах Европы. Последняя была сожжена в 1692 году в Салеме (в библиотеке Пикмена). До начала XX века дошли лишь единичные копии, которые, как правило, тщательно охранялись в библиотеках: библиотеке Британского Музея, Национальной Библиотеке Парижа, Уайденеровской Библиотеке Гарвардского Университета, библиотеке Университета Буэнос-Айреса, а также в библиотеке Мискатоникского Университета, в Аркхэме. По слухам, греческий текст XVI века уцелел в семье Пикманов из Салема.

Согласно Лавкрафту, арабская версия Аль-Азифа уже исчезла к тому времени, когда греческая версия была запрещена в 1050 году, хотя он цитирует «расплывчатое упоминание о секретной копии, появившейся в Сан-Франциско в течение текущего XX века», что «позже погибла в огне». Он пишет, что про греческую версию не сообщалось «с момента сожжения библиотеки некоего салемского человека в 1692 году» (очевидная ссылка на процессы над салемскими ведьмами). В рассказе «Дневник Алонсо Тайпера» персонаж Алонсо Тайпер находит греческую копию книги, после чего теряет рассудок. Согласно «Истории Некрономикона» сам процесс изучения текста опасен по своей сути, поскольку те, кто пытается овладеть его тайными знаниями обычно заканчивают плохо.

Критика 
Критики часто упрекают Лавкрафта в использовании «Некрономикона» как deus ex machina в своих произведениях, упоминании его везде, где только рассказчик заводит речь об оккультизме, и неважно, насколько рассказчик в оккультизме разбирается. За исключением протагонистов в «Данвичском ужасе», все персонажи произведений Лавкрафта, читавшие «Некрономикона» Безумного Араба, приходят к ужасному концу. «Некрономикон» является своего рода справочным инструментом, полезным «источником» угрожающих цитат и опасного «знания», чтобы свести с ума персонажей Лавкрафта.

В повести «Хребты Безумия» практически все участники антарктической экспедиции читали «Некрономикон», однако то, что разнообразная группа геологов, биологов и инженеров имела какую-то причину прочесть такую необычную книгу, кажется крайне маловероятным. Возможное объяснение кроется в том, что члены экспедиции слышали о библиотеке Мискатоникского университета, которая славится своей оккультной коллекцией запретных книг, где даже хранится подлинный экземпляр «Некрономикона». Геолог Дайер поясняет, что эта книга обросла мифами в кругу учёных, поскольку в ней изображены расы древних существ, а также в целом в Аркхеме распространена своя, отдельная мифология. Этой книгой интересуются те, кто стремится расширить свой кругозор: как студенты, так и преподаватели. Следовательно, то, что участники экспедиции читали эту книгу — не совпадение, а это связано с роковой судьбой её участников. Также есть намёк на фонд Натаниэля Дерби Пикмена, который финансировал экспедицию и происходил из семьи колдунов. К тому же, судьба Денфорта, единственного прочитавшего книгу от начала до конца, оказалась куда хуже, чем у остальных, читавших бессистемно.

Местонахождение 
Согласно Лавкрафту, существуют несколько экземпляров «Некрономикона» (в отличие от работ более поздних последователей, которые упоминают иные экземпляры в разных местах). «Некрономикон» хранят различные учреждения и люди:

 Британский музей
 Национальная библиотека Франции
 Библиотека Гарвардского университета
 Университет Буэнос-Айреса
 Библиотека вымышленного Мискатоникского университета, что находится в таком же вымышленном Аркхеме, штат Массачусетс.
 Последнее издание — латинский перевод Оле Ворма, был отпечатан в Испании в XVII веке, а ныне исчез.
 Другие копии, писал Лавкрафт, хранятся у частных лиц. Копией владел Джозеф Карвен в романе «Случай Чарльза Декстера Варда». Некая версия появляется в Кингспорте в рассказе «Праздник». Происхождение копии, прочитанной рассказчиком в рассказе «Безымянный город», — неизвестно. Книгой владел герой в рассказе «Пес». По слухам, греческий текст XVI века уцелел в семье Пикманов из Салема.

Пародии и реальные мистификации 
Хотя Лавкрафт, дабы погасить общественный интерес и отвлечь от себя дурные слухи, позднее утверждал, что «Некрономикон» — чистая выдумка, но есть люди, считавшие, что литературный «Некрономикон» Лавкрафта является отсылкой к реально существовавшей книге. Лавкрафт часто получал письма от читателей, пытавшихся выяснить правду о «Некрономиконе». Позже в США продавцы книг и библиотекари получали много запросов на «Некрономикон». Шутники причислили книгу к каталогу раритетов, а студенты тайно пронесли карточку с номером для «Некрономикона» в карточный каталог библиотеки Йельского университета. Ватикан также получает запросы на эту книгу от тех, кто считает, будто в Библиотеке Ватикана есть копия.

Точно так же в университетской библиотеке Тромсё, Норвегия есть переведенная версия «Некрономикона», приписываемая Петрусу де Дакия и опубликованная в 1994 году, хотя документ указан как «недоступный».

В 1973 году «Owlswick Press» выпустила издание «Некрономикона», написанное на неразборчивом, очевидно вымышленном языке, известным как «Дуриак». Это было ограниченное издание — 348 экземпляров. Книга содержит краткое введение Лайона Спраг де Кампа.

Грань между вымыслом и реальностью была ещё больше размыта в конце 1970-х годов после выхода в свет книги под названием «Grimoirium Imperium», претендующей на звание перевода настоящего «Некрономикона». Другой «Некрономикон», выпущенный под псевдонимом Симон, был слабо связан с мифологией Лавкрафта и базировался больше на мифологии шумеров. Позднее он выходил под названием «Симоникон». Попав в продажу в мягкой обложке в 1980 году, он никогда не выходил из печати и к 2006 году было продано 800 000 экземпляров, что сделало его самым популярным на сегодняшний день «Некрономикон Саймона». Начало предваряется предисловием Джона Ди, известного учёного XVI века, который якобы перевел её с арабского на латынь и английский и издал в Риме в 1608 году. Эта же книга известна как «Некрономикон Кроули», поскольку, согласно одной из легенд, текст её был передан Лавкрафту его женой Соней Грин, которая якобы незадолго до этого была любовницей знаменитого оккультиста. Несмотря на своё содержание, маркетинг книги в значительной степени сосредоточился на связи с работой Лавкрафта и сделал сенсационные заявления о магической силе книги. В рекламном ролике говорится, что это была «потенциально самая опасная Чёрная книга, известная западному миру». С тех пор были опубликованы три дополнительных тома — «Книга заклинаний Некрономикона», о познании 50 имён Мардука; «Мёртвые имена: Тёмная история Некрономикона», история самой книги и оккультной сцены Нью-Йорка конца 1970-х годов; и «Врата Некрономикона», инструкции по работе с Саймоном Некрономиконом.

Одна из вариаций фальшивой версии «Некрономикона», под названием «Liber Logaeth», редакции Джорджа Хэя, появилась в 1978 году. Она включала введение исследователя паранормальных явлений от писателя Колина Уилсона. Дэвид Лэнгфорд писал, что книга была подготовлена ​​на основе компьютерного анализа обнаруженного «зашифрованным текстом» доктором Джоном Ди. Полученный «перевод» на самом деле был написан оккультистом Робертом Тернером. Книга ближе к лавкрафтовской мифологии, чем текст Саймона, и даже включает в себя цитаты из его произведений, но вместе с тем пестрит анахронизмами. Кроме того, подлинный текст «Liber Logaeth», действительно написанный Джоном Ди на енохианском языке, не имеет отношения к «Некрономикону» ни по объёму, ни по содержанию. Уилсон также написал рассказ «Возвращение Льойгора», в котором рукопись Войнича оказывается копией «Некрономикона».

После успеха «Некрономикона Саймона» полемика вокруг фактического существования «Некрономикона» стала столь обширной, что в 1998 году была опубликована подробная книга «Файлы Некрономикона», в которой была предпринята попытка раз и навсегда доказать, что эта книга является чистой выдумкой. Он подробно охватывал известные «Некрономиконы», особенно «Некрономикона Саймона», а также ряд более малоизвестных. Был переиздан и расширен в 2003 году.

Третьей книгой, очень близко примыкающей к серии Некрономиконов, являются «Тайны Червя» (). Истоки первого издания весьма сумрачны. Оно приписывается римскому легионеру Терцию Сибелиусу, который долгое время служил в составе легионов, расквартированных в Аравии и Египте, где встретил аксумского мага по имени Талим, воззрения которого якобы и составили манускрипт. Согласно легенде, из Рима, где жил Сибелиус после отставки, его записи были перевезены в Британию, где оказались утеряны в библиотеке какого-то замка. Обнаружил манускрипт Сивелия уже в XVII веке один монах, который вывез его в Рим около 1680 года. Первое широко известное издание вышло в 1932 году. К мифологии этой книги примыкает и текст «Книги Дагона», якобы написанной жрецами Древней Ассирии в XV столетии до н. э.

В 2004 году вышел «Некрономикон: странствия Альхазреда» канадского оккультиста Дональда Тайсона, который был опубликован «Llewellyn Worldwide». Обычно считается, что «Некрономикон Тайсона» ближе к видению Лавкрафта, чем другие опубликованные версии. Дональд Тайсон ясно заявил, что «Некрономикон» вымышленный, но это не помешало его книге стать центром некоторых споров. С тех пор Тайсон опубликовал «Альхазред», новеллизацию жизни автора «Некрономикона».

Кеннет Грант, британский маг и оккультист, ученик Алистера Кроули и глава Тифонианского Ордена Восточных Тамплиеров, предположил в своей книге 1972 года «Магическое возрождение», что между Кроули и Лавкрафтом существует бессознательная связь. Он считал, что они оба опирались на одни и те же оккультные силы; Кроули — с помощью своей магии, а Лавкрафт — с помощью снов, которые вдохновили его рассказы и создание «Некрономикона». Грант утверждал, что «Некрономикон» существовал как астральная книга и часть «Хроники Акаши», и к нему можно получить доступ с помощью ритуальной магии или во сне. Идеи Гранта о Лавкрафте были широко представлены во введении к «Некрономикону Саймона», а также были поддержаны Тайсоном.

Малоизвестное издание «Некрономикон Гигера» (1977) — собрание картин, написанных швейцарским художником Гансом Гигером (создателем прототипа чудовищ для фильма «Чужой»). Существует и ряд других «Некрономиконов»: де Кампа, Квина, Рипеля и др., а также т. н. «текст Р’льеха». Многие из этих и других текстов легли в основу «Некрономикона», выпущенного в 2009 году автором, который выполнил их перевод, под псевдонимом Анна Нэнси Оуэн.

Вдохновение и исторический прототип 
Мифология Древнего Египта и литература Древнего Египта часто служила фоном для «Лавкрафтоских ужасов», а также её использовал Эдгар Аллан По, последователем которого является сам Лавкрафт. Лавкрафт использует типовые мифологические архетипы и расширяет список книг в Мифах Ктулху, вдохновляясь готической литературой и историческими произведениями. Лавкрафт сам называл «Некрономикон» также как «Книга Мёртвых», а наиболее известной «Книгой Мёртвых» является древнеегипетская Книга мёртвых и многие другие исторические Книги мёртвых, которые изображались на стенах гробниц. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» и рассказе «Иные боги» упоминаются «Семь тайных книг Хсана» и «Пнакотические манускрипты», которые должно быть, более древние, чем древнеегипетские «Книги Земли».

Тибетская Бардо Тодол иногда описывались в качестве «настоящего» образа для «Некрономикона». Её отнюдь нельзя смешивать с «Некрономиконом» Лавкрафта, так как она предназначена для того, чтобы помочь мёртвым в их Загробной жизни, а не для того, чтобы живущие призывали мёртвых для своих нужд.

Другим возможным источником «Некрономикона» могла служить книга «Пикатрикс» (), приписываемая Масламе ибн Ахма аль-Маджрити (Мадридскому). Эта книга по магии была написана по-арабски около 1000 года и переведена на латынь для кастильского короля Альфонсо Мудрого в 1256 году. Книга состоит из четырёх глав и содержит обширные сведения по астральной и талисманной магии. В ней содержится сообщение о некоем таинственном городе Адоцентине, будто бы основанном в Египте Гермесом Трисмегистом. В средние века книга ценилась очень высоко, но считалась «чёрномагической». Французский король Генрих III, позволив Агриппе д’Обинье ознакомиться с ней, взял с него торжественную клятву не делать с книги копии.

Упоминание «Некрономикона» в письмах Лавкрафта 

Было время, когда я собрал небольшую коллекцию восточных гончарных изделий и предметов искусства, объявив себя правоверным Магометанином, и назвался «Абдул Альхазред» — имя, которое, как вы можете заметить, я использую как имя автора мифического произведения «Некрономикон», упоминающегося во многих моих историях…

Относительно торжественно процитированных циклов мифов Ктулху, Йог-Сотота, Р’льеха, Ньярлатотепа, Наг, Йиба, Шаб-Ниггурата и т. д., и т. д. — признаюсь, что это полностью моя выдумка, подобно густонаселённому и разнообразному пантеону Пеганы Лорда Дансани. Причиной их отражения в работе доктора де Кастро является то, что вышеуказанный джентльмен является моим клиентом — я просматриваю его работы — и в них я для развлечения вставил эти ссылки. Если кто-нибудь из других моих клиентов разместит свои работы в W. T., вы, возможно, обнаружите ещё больший разгул культов Азатота, Ктулху и Великих Древних! Некрономикон безумного араба Абдула Альхазреда — также нечто, должное всё же быть написано, чтобы стать реальностью. Абдул — любимый персонаж моих фантазий; на самом деле, так я называл себя в возрасте пяти лет, будучи большим любителем Арабских ночей в переводе Эндрю Ланга. Несколько лет назад я сделал псевдо-историческое описание жизни Абдула и постигших его отвратительную и непредставимую рукопись «Аль Азиф» и её переводов превратностей после его смерти… — описание, которому я буду следовать в последующих моих ссылках на эту тёмную и проклинаемую книгу. Я долгое время ссылался на определённые выдержки из Некрономикона — действительно считая неплохим развлечением придание правдоподобия этой искусственной мифологии путём обширного цитирования. Тем не менее, пожалуй, стоит написать мистеру О’Нейлу и разуверить его относительно белого пятна в его мифологической эрудиции!

… Я прочитал «Арабские ночи» в пятилетнем возрасте. В те дни я часто надевал тюрбан, рисовал себе бороду горелой пробкой и называл себя именем (одному Аллаху известно, где я его выкопал!) Абдул Альхазред — которое я впоследствии использовал, в память о былых днях, как имя гипотетического автора гипотетического Некрономикона!

Что касается написания Некрономикона — хотелось бы мне иметь достаточно энергии и изобретательности для его создания! Боюсь, это будет сложная задача, ввиду разнообразия ссылок и намёков, сделанных мной за все время! Я мог бы, конечно, выпустить сокращённый Некрономикон — содержащий отрывки, которые будут считаться по крайней мере разумно безопасными для прочтения человечеством! Так как Чёрная Книга фон Юнтца и поэмы Джастина Джеффри уже продаются, мне, пожалуй, стоит задуматься об обессмерчивании старого Абдула!

Кстати, нет никакого «Некрономикона безумного араба Абдула Альхазреда». Этот адский и запрещённый том — образная суть моей концепции, которую другие из группы W. T. также использовали для фона в произведениях.

Что касается «Некрономикона» — трижды использованные за последний месяц намёки на него вызвали невероятное количество запросов относительно истинности и возможности получения работ Альхазреда, Эйбона и фон Юнтца. В каждом случае я искренне сознавался в подделке.

Относительно Некрономикона — я должен признаться, что этот чудовищный том — просто вымысел моего собственного воображения! Изобретение ужасных книг — любимое времяпрепровождение приверженцев сверхъестественного, и… многие из постоянных корреспондентов W. T. могут похвастаться таковыми — хотя может быть, что хвастаться тут нечем. Использование созданных друг другом демонов и воображаемых книг в своих историях скорее развлекает различных авторов — так что Кларк Эштон Смит часто говорит о моем Некрономиконе, в то время как я обращаюсь к его Книге Эйбона… и так далее. Это объединение ресурсов позволяет создать псевдо-убедительный фон тёмной мифологии, преданий и библиографий — хотя, конечно, ни один из нас не имеет желания фактически вводить в заблуждение читателей.

Относительно ужасного Некрономикона безумного араба Абдула Альхазреда — признаюсь, что и зловещий том, и его проклинаемый автор — суть не что иное, как плоды моего воображения — как и злые сущности: Азатот, Йог-Сотот, Ньярлатотеп, Шаб-Ниггурат. Тсатоггуа и Книга Эйбон — изобретения Кларка Эштона Смита, в то время как Фридрих фон Юнтц и его чудовищные «Unaussprechlichen Kulten» порождены плодотворным воображением Роберта И. Говарда. Забавляясь созданием убедительного цикла выдуманного фольклора, вся наша банда часто ссылается на созданных другими её членами демонов, приобретших статус домашних любимцев; так, например, Смит использует моего Йог-Сотота, а я использую его Тсатоггуа. Также порой я вставляю пару собственных демонов в просматриваемые или написанные мной в соавторстве рассказы других профессиональных клиентов. Таким образом наш чёрный пантеон приобретает обширную гласность и псевдоавторитетность, которую иначе бы не получить. Однако мы никогда не пытаемся свести всё к фактическому обману и всегда старательно объясняем вопрошающим, что это — стопроцентная фантазия. Чтобы избежать двусмысленности в моих ссылках на Некрономикон, я составил краткую историю его «создания»… Это придаёт ему своего рода дух правдоподобия.

Теперь коснёмся «ужасных и запретных книг» — я вынужден сказать, что большинство из них абсолютно вымышлено. Нет и никогда не было никакого Абдула Альхазреда и Некрономикона, поскольку я придумал эти имена сам. Роберт Блох был озарён идеей о Людвиге Принне и его «De Vermis Mysteriis», а Книга Эйбона — изобретение Кларка Эштона Смита. Покойный Роберт И. Говард ответственен за Фридриха фон Юнтца и его «Unaussprechlichen Kulten»…

Относительно реально существующих книг по тёмной, оккультной и сверхъестественной тематике — по правде говоря, их количество невелико. По этой причине намного больше удовольствия приносит изобретение мифических работ, таких как Некрономикон и Книга Эйбона.

Имя «Абдул Альхазред» придумал для меня кто-то из взрослых (я не могу вспомнить, кто именно), когда мне было 5 лет, и после прочтения «Арабских ночей» я страстно возжелал стать арабом. Годы спустя мне пришло в голову, что будет забавно использовать его в качестве имени автора запретной книги. Название «Некрономикон»… пришло ко мне во сне.

В культуре 

 «Некрономикон» мимолетно появляется во многих фильмах, телешоу и нескольких видеоиграх, а его версия, известная как «Некрономикон Экс-Мортис», фигурирует в качестве основного сюжета в серии фильмов «Зловещие мертвецы». Книга во франшизе «Зловещие мертвецы» также называется «Naturom Demonto». В отличие от оригинала Лавкрафта, версия «Зловещих мертвецов» изображается как имеющая явные врожденные магические свойства, активируемые заклинаниями, в то время как некоторые истории расширенной вселенной, такие как «Марвел Зомби против Армии тьмы», изображают книгу как действительно разумную, способную разговаривать с Эшем Уильямсом и другими персонажами. Еще одно отличие состоит в том, что «Некрономикон Экс-Мортис» изображается как написанный на шумерском языке, в отличие от оригинала Лавкрафта, который изначально был написан на арабском языке.
 В 1993 году «Некрономикон», что использовался в фильмах «Зловещие мертвецы», также появляется в фильме «Пятница, 13-е: Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», поскольку режиссер хотел предположить, что  «Некрономикон» используется для воскрешения Джейсона Вурхиза.
 В 1994 году «Некрономикон», что использовался в фильмах «Зловещие мертвецы», появляется в фильме «Адская месть-2. Кровавые крылья».
 «Некрономикон» появляется в фильме 1991 года «Смертельное заклинание» как «книга эзотерических заклинаний», которую главный герой, частный сыщик по имени Г. Филлип Лавкрафт, должен найти.
 «Некрономикон» — фильм-антология 1994 года, состоящий из трех рассказов Лавкрафта, снятый Брайаном Юзна, Кристофом Гансом и Сюсуке Канеко.
 В видеоигре Shadow of the Comet 1993 года «Некрономикон» упоминается как материал, относящийся к самому злому из всех великих, Йог-Сототу.
 В видеоигре Prisoner of Ice 1995 года «Некрономикон» использовался как оружие для победы над финальным боссом.
 «Некрономикон» появляется в комиксе «Загробная жизнь с Арчи».
 «Некрономикон» появляется в библиографии персонажей романа Майкла Крайтона 1976 года «Пожиратели мертвых».
 Филипп Дрюйе проиллюстрировал версию «Некрономикона» в октябрьском выпуске журнала Heavy Metal за 1979 г. (сентябрь 1978 г. для оригинального выпуска Métal Hurlant).
 «Некрономикон» появляется в видеоигре Crusader Kings II как артефакт, который может получить игрок.
 В романе Стивена Кинга 1987 года «Глаза дракона» злой волшебник Флэгг владеет огромной книгой заклинаний, написанной безумным волшебником Альхазредом в далекой стране. Чтение этой книги слишком долго означало риск сойти с ума.
 Пародия на книгу появляется в серии «Плоский мир» Терри Пратчетта как «The Necrotelecomnicon» (Телефонная книга мёртвых), также известная как «Liber Paginarum Fulvarum» (Книга жёлтых страниц), написанная Ахмедом «Я-получаю-эти-головные-боли» (пародия на Абдула Альхазреда).
 Поэт и музыкант Михаил Юрьевич Елизаров написал песню под названием «Некрономикон», в которой не раз была упомянута эта книга. Так же в ней упоминал и персонажа писателя Говарда Филлипса Лавкрафта Ктулху в строчке «И запредельный космический Хаос заговорил со мной голосом Ктулху».
 Некрономикон появляется в видеоигре "Discord Times" от Aterdux Entertainment в качестве предмета, который можно дать персонажу.

Имеющиеся в продаже имитации 

 de Camp, L. Sprague (1973). Al Azif: The Necronomicon. ISBN 1-58715-043-3.
 Simon (1980). Necronomicon. ISBN 0-380-75192-5.
 Simon (2006). The Gates of the Necronomicon. ISBN 0-06-089006-1.
 Ioannidis, George (2008). ΝΕΚΡΟΝΟΜΙΚΟΝ [Necronomicon: A Study in the Forbidden Magic of Lovecraft & the Great Mystery of Stargates] (in Greek) (Greek ed.). ISBN 978-9604211340.
 Hay, George, ed. (1993). The Necronomicon. ISBN 1-871438-16-0.
 Tyson, Donald (2004). Necronomicon: The Wanderings of Alhazred. ISBN 0-7387-0627-2.
 Necronomicon Plush Book. Toy vault. ASIN B000GPWP6Q. Archived from the original (Pillow) on 2017-07-12. Retrieved 2018-07-15. Not an actual book, but rather a novelty collectible parodying the format of children's pop-up books

Ссылки 

 Исследование «Некрономикон. Как проклятая книга стала литературным приемом „Мифов Ктулху“»

 The Dan Clore «Necronomicon Page», Все что вы хотели знать о Некрономиконе (Аль Азифе) Безумного Араба Альхазреда.
 Low, Colin. «The Necronomicon Anti-FAQ» (сентябрь 1995).

Примечания

Источники 
 Lovecraft, H. P. (1985). S. T. Joshi (ed.). At the Mountains of Madness and Other Novels (7th corrected printing ed.). Sauk City, WI: Arkham House. ISBN 0-87054-038-6.
 Lovecraft, H. P. (1986). S. T. Joshi (ed.). Dagon and Other Macabre Tales (9th corrected printing ed.). Sauk City, WI: Arkham House. ISBN 0-87054-039-4.
 Lovecraft, H. P. (1984). S. T. Joshi (ed.). The Dunwich Horror and Others (9th corrected printing ed.). Sauk City, WI: Arkham House. ISBN 0-87054-037-8.
 Lovecraft, H. P. (1980). A History of The Necronomicon. West Warwick, RI: Necronomicon Press. ISBN 0-318-04715-2. Archived from the original on 2008-06-03
 Harms, Daniel and Gonce, John Wisdom III. Necronomicon Files: The Truth Behind Lovecraft’s Legend, Red Wheel/Weiser (July 1, 2003), pp. 64-65,
 Hill, Gary (2006). The Strange Sound of Cthulhu: Music Inspired by the Writings of H. P. Lovecraft. Music Street Journal. ISBN 978-1-84728-776-2.
 Joshi, S. T.; David E. Schultz (2001). An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, CT: Greenwood Press. ISBN 0-313-31578-7.
 Petersen, Sandy; Lynn Willis; Keith Herber; William Workman; William Hamblin; Mark Morrison; Lee Gibbons (1994). Call of Cthulhu. Chaosium Inc. ISBN 0-933635-86-9.
 «Wildside/Owlswick Necronomicon». 2006-12-19. Archived from the original on June 3, 2008. Retrieved March 3, 2007.

Оккультные книги
Демонологическая литература
Вымышленные книги мифов Ктулху
Литературные подделки и мистификации
Городские легенды
Мифы Ктулху